Jacques Lazure (1929 - ), est un professeur de sociologie à la retraite. Il a enseigné pendant 44 ans.

Il a fait sa maîtrise à Notre-Dame (Indiana) et son doctorat à Harvard. Il a enseigné pendant 28 ans au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, dont il a été le directeur.

Jacques Lazure est l'auteur de l'essai Abolir les partis politiques (Éditions Libre pensée, 167 pages).

Voir aussi 
 Le blogue du libre penseur

Lien interne 
 Parti politique

Lien externe 
 Article sur l'abolition des partis politiques

Sociologue québécois
Sociologue du politique
Naissance en 1929
Professeur de sociologie